Sezóna 1997/1998 byla 24. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal Majadahonda HC.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 1997
Lední hokej v roce 1998